Wahlkreis 146 steht für folgende Wahlkreise:

 Bundestagswahlkreis 146
 Landtagswahlkreis 146